

Квантіко — місто, штат Вірджинія
 Квантіко — переписна місцевість, штат Меріленд
 Квантіко-Крік — річка в штаті Вірджинія.
 База морської піхоти Квантіко.

 Квантико (телесеріал)